Между странами-членами Европейского союза наблюдается высокая степень интеграции, однако пока ещё внешняя политика имеет межгосударственный характер. Все 27 стран-членов контролируют свои международные отношения в значительной степени. Однако Союз приобретает всё больший политический вес в качестве единого политического блока, и существуют попытки единогласно выступать по разным политическим вопросам, особенно в области торговли и энергетики. Должность Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности персонифицирует данную роль.

Политика и политики 

Внешняя политика Европейского союза осуществляется либо посредством Общей внешней политики и политики безопасности по руководством Европейского совета, либо путём международных экономических переговоров, проводимых Европейской комиссией. Ведущим дипломатом ЕС в обеих областях является Верховный представитель Жозеп Боррель. Часть оборонного сотрудничества происходит в рамках Общей политики безопасности и обороны.

Дипломатические представительства

История 

Высший руководящий орган Европейского объединения угля и стали (ЕОУС), предшественника Европейского Союза, открыл своё первое представительство в Лондоне в 1955 году, три года спустя не европейские страны начали аккредитовать свои представительства в Брюсселе при этом Объединении. США с самого начала были горячими сторонниками ЕОУС, и госсекретарь США Дин Ачесон направил Жану Монне письмо от имени президента Трумэна, подтверждающее полное дипломатическое признание ЕОУС со стороны США. Вскоре после этого в ЕОУС был аккредитован посол США, который возглавил второе зарубежное представительство для установления дипломатических отношений с институтами Сообщества.

Количество делегаций начало расти в 1960-х годах после слияния исполнительных органов трёх Европейских сообществ (и объединений) в единое Сообщество. До последнего времени некоторые государства проявили сдержанность в признании полного статуса дипломатического представительства делегаций ЕС. Статья 20 Маастрихтского договора требует, чтобы делегации и дипломатические представительства стран-членов «сотрудничали в обеспечении того, чтобы выполнялись все общие позиции и совместные действия, принятые Советом».

В рамках процесса создания Европейской службы внешнеполитической деятельности, предусмотренной Лиссабонским договором, 1 января 2010 года все бывшие делегации Европейской Комиссии были переименованы в делегации Европейского Союза и до конца месяца 54 делегаций были преобразованы в дипломатические представительства, которые имеют более высокие полномочия, чем обычные делегации. Эти обновлённые делегации взяли на себя функции, ранее осуществляемые национальным посольством Государства-председателя Совета Европейского союза и объединилась с независимыми делегациями Совета по всему миру. Благодаря этому делегации ЕС взяли на себя функцию координации национальных посольств и представления интересов ЕС в целом, а не только Европейской Комиссии.

Первая обновлённая делегация расположилась в Вашингтоне, округ Колумбия. Новым объединённым европейским послом стал Жоао Вале де Альмейда, который подчеркнул свои новые полномочия как представителя председателей Европейской Комиссии и Европейского Совета, и государств-членов ЕС. Он будет представлять ЕС по вопросам, по которым была достигнута единая позиция, но в остальном, по двусторонним вопросам, он не будет брать на себя полномочия национальных послов. Предполагается, что все делегации будут преобразованы к концу 2010 года. Некоторые государства могут предпочесть для своей работы новые делегации ЕС и закрыть некоторые свои небольшие национальные посольства, однако Франция заявила, что будет поддерживать собственную сеть дипломатических представительств во всем мире.

Расположения представительств 
Обычно ЕС направляет своих делегатов только в столицы государств, не входящих в Европейский Союз, и в города с многосторонними государственными органами. Представительства ЕС работают отдельно от представительств государств-членов, однако в некоторых случаях они могут использовать общие ресурсы и средства. В Абудже они используют одно здание вместе с некоторыми послами государств-членов ЕС. В дополнение к делегациям третьих стран Европейская Комиссия имеет своё представительство в каждом из государств-членов.

До создания Европейской службы внешнеполитической деятельности согласно Лиссабонскому договору Совет Европейского союза имел отдельные делегации в Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке, в Африканском союзе и в Афганистане, в дополнение к местным делегациям Европейской Комиссии. В течение 2010 года они были преобразованы в единые делегации Европейского Союза.

Представительства стран ЕС 

Страны-члены ЕС имеют свои собственные дипломатические представительства, в дополнение к общим делегациям ЕС. С другой стороны в дополнение к дипломатическим представительствам третьих стран Европейская Комиссия имеет собственные представительства в каждом из стран-членов ЕС. Там, где делегации ЕС не приняли полные обязанности по Лиссабонскому договору, национальное посольство государства-председателя Совета Европейского союза выполняет функции представителя общей внешней политики и политики безопасности, а делегации ЕС (ранее Комиссии) представляют только Европейскую Комиссию.

Представительства стран ЕС имеют определённые обязательства по отношению к коллегам по ЕС. Консульства обязаны поддерживать граждан из других государств ЕС за границей, если те не имеют своих консульств в данной стране. Кроме того, если одна страна ЕС делает запрос другой о помощи своим гражданам в чрезвычайных ситуациях, то та обязана помочь. Примером может быть эвакуация, при которой представительства стран ЕС должны помогать гражданам стран ЕС.

Ни одна страна ЕС не имеет своих дипломатических представительств в следующих странах: Багамские Острова, Бутан (но есть офис связи Дании), Доминика, Гренада, Кирибати, Либерия (но есть офис ЕС), Лихтенштейн, Мальдивы, Маршалловы Острова, Федеративные Штаты Микронезии, Науру, Сент-Китс и Невис, Палау, Самоа (но есть офис ЕС), Сомали, Свазиленд (но есть офис ЕС), Тонга, Тувалу, Мальтийский орден, и частично признанных странах: Сахарская Арабская Демократическая Республика, Китайская Республика (Тайвань, но есть 17 недипломатических офисов). Европейская Комиссия также не имеет своих делегаций и офисов в большинстве из указанных стран (за исключением прокомментированных в скобках).

Следующие страны имеют только одно дипломатическое представительство стран ЕС: Антигуа и Барбуда (Великобритания), Барбадос (Великобритания, делегация ЕС), Белиз (Великобритания, делегация ЕС), Центральноафриканская Республика (Франция, делегация ЕС), Коморы (Франция), Джибути (Франция, делегация ЕС), Гамбия (Великобритания, делегация ЕС), Гайана (Великобритания, делегация ЕС), Лесото (Ирландия, делегация ЕС), Сент-Винсент и Гренадины (Великобритания), Сан-Марино (Италия), Сан-Томе и Принсипи (Португалия), Соломоновы Острова (Великобритания), Восточный Тимор (Португалия, делегация ЕС), Вануату (Франция, делегация ЕС). Европейская Комиссия также не имеет своих делегаций и офисов в большинстве из указанных стран (за исключением прокомментированных в скобках).

Дипломатические отношения

Африка и Средний Восток

Америка

Азиатско-тихоокеанский регион

Европа и Центральная Азия

Частично-признанные государства

Страны Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского региона 

Страны Европейского союза сохраняют тесные связи со многими своими бывшими колониями. С момента подписания Римского договора ЕС развивает отношения со странами Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского региона (АКТ) в рамках сотрудничества АКТ-ЕС, в том числе совместной парламентской ассамблеи.

ЕС предоставляет значительную гуманитарную помощь странам АКТ: более 20 % помощи региону выделяется из бюджета ЕС или Европейского фонда развития (EDF).

В апреле 2007 года Европейская Комиссия предложила странам АКТ более широкий доступ на рынок ЕС: беспошлинный экспорт риса и беспошлинный и неквотированный экспорт сахара. Однако это вызвало недовольство Франции, которая вместе с другими странами хочет ужесточить данное предложение.

Кроме того, есть вопросы, касающиеся особых отношений между странами АКТ и Европейским Союзом после окончания Котонуского договора о партнёрстве в 2020 году. Страны АКТ начали анализировать эффективность отношений с Европейским Союзом. Независимые аналитические центры, такие как Европейский центр управления политикой развития (ECDPM), также представили различные сценарии развития отношений стран АКТ с Европейским Союзом.

Международные организации

Примечания 

Внешняя политика Европейского союза